Албо́ровы (; ) — многочисленная осетинская фамилия.

Антропонимика 
Название фамилии возможно восходит к половецкому «Алпар» либо «Олбер».

Происхождение 
Согласно устным преданиям фамилия Алборовых происходит из осетинского селения Луар, где жили три родных брата — Цогой, Албор и Кадза. От них соответственно и произошли образованные от личных имен — Алборовы, Кадзаевы и Цогоевы. Сейчас в Луаре сохранились развалины жилых и оборонительных сооружений этих трех фамилий.

Большая часть Алборовых переселилась в Южную Осетию: одни ушли в Кударское ущелье где обосновались в сел. Надарваз, а другие в Джерское ущелье. Также некоторые ушли в Тагаурское общество, где поселились в селениях Даргавс и Нижний Кани. Даргавские Алборовы стали называть себя Албораевыми, которые впоследствии переселились в г. Ардон и с. Ольгинское.

История происхождения фамилии Алборовых от имени одного из братьев живших в Луаре, также подтверждается рассказами Таймураза и Виктора 
Цогоевых, Амурхана Лазарова и Николая Кадзаева.

Генеалогия 
Родственными фамилиями () Алборовых являются  Цогоевы и Кадзаевы.

Генетическая генеалогия
 Алборов — G2-P18 > GG330
 276928 — G2a1a1a1b1 (DYS505=9, YCAII=19,21, DYS438=9, DYS391=9, DYS455=11)
 266711 — J2a1b (Z7671+, CTS3261-, DYS537=12)

Известные носители

Искусство 
 Инал Сократович Алборов (1943) — известный исполнитель осетинских народных песен, народный артист РЮО.
 Казбек Алексеевич Алборов (1948) — известный доулист, заслуженный артиср ГССР.
 Феликс Шалвович Алборов (1935 – 2005) — советский осетинский и российский композитор.
 Юрий Шотаевич Алборов — художественный руководитель ансамбля осетинского танца «Горец», народный артист РСО-А.

Наука 
 Борис Андреевич Алборов (1886 – 1968) — доктор фило­логических наук, первый осетинский профессор.

Образование 
 Любовь Тимофеевна Алборова — заслуженный учитель Грузинской ССР, её имя присвоено средней школе в г. Квайса.

Спорт 
 Аслан Сергеевич Алборов (1957) — заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе (1991), мастер спорта СССР.
 Игорь Олегович Алборов (1982) — российский и узбекский боксёр, МСМК.
 Мирза Бакурович Алборов (1987) — российский футболист, полузащитник.
 Руслан Михайлович Алборов (1983) — российский футболист, нападающий.
 Руслан Семёнович Алборов (1941) — судья международной категории по тяжёлой атлетике.
 Юлия Игоревна Алборова (1992) — чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, мастер спорта России международного класса.
 Яна Алановна Алборова (1994) — российская и узбекистанская рапиристка.

См. также 
 Алборта

Примечания

Литература 
 
 

Алагирские фамилии
Кударские фамилии
Тагаурские фамилии